La Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC) neix el setembre de 1993 amb el nom de Jove Orquestra Simfònica de Catalunya (JOSC). No va ser fins al 1999 que va passar a anomenar-se com ara, JONC. L'Orquestra va estar dirigida per Josep Pons i Viladomat des de la seva fundació fins a l'any 2001, any en què Manel Valdivieso n'agafa el relleu com a director artístic.

La JONC és un dels programes de treball de la Fundació del mateix nom, que presideix la consellera d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Integra al seu Patronat diversos representants del cercle cultural i musical català i alhora el president de la Generalitat n'és el president honorari.

La JONC ha participat en els festivals i sales de concerts més importants del país, sota la direcció de mestres del prestigi de Josep Pons, Guy van Waas, Ernest Martínez-Izquierdo, Jordi Mora, Manel Valdivieso, Barry Sargent, Jan Caeyers, Robert King, Paul Goodwin, Andrew Parrott, Antoni Ros-Marbà, Lutz Köhler i Salvador Mas.

Referències 

Jove Orquestra Nacional de Catalunya